Gordon Flemyng, réalisateur britannique.
  (début -1764), physiologiste écossais.
 Robert Flemyng, acteur britannique.
Patronyme anglais